«Конец главы» () — последнее произведение Джона Голсуорси. Цикл состоит из трех частей: «Девушка ждет» (, 1931), «Пустыня в цвету» (, 1932), «На другой берег» (, 1933). Это как бы продолжение известного произведения Сага о Форсайтах. В этом последнем томе «Хроник Форсайтов» Голсуорси пишет о жизни и любви семьи Черреллов, двоюродных братьев Форсайтов. На протяжении веков сыновья Черрелл покидали свой дом в Кондафорд-Грандж, чтобы служить государству в качестве солдат, священнослужителей и администраторов, но 1930-е годы принесли неопределенность в мир быстро меняющихся английских традиций и нравов.

Джон Голсуорси
Литературные произведения по алфавиту